Мордовская Бектяшка — село Сенгилеевского района в составе Елаурского сельского поселения.

География 
Находится на правом берегу речки Бектяшки на расстоянии примерно 21 км по прямой на юг от районного центра города Сенгилей.

История
Село упоминается с 1767 года.    

При создании Симбирского наместничества в 1780 году, существовало два селения: село Бектяшки, пахотные солдат (стала Русская Бектяшка) и деревня Бектяшки (стала Мордовской Бектяшкой), экономических крестьян, которые входили в состав Сенгилеевского уезда.   

В 1859 году в ней было 68 дворов и 532 жителя, в 1910 году 152 двора и 798 жителей.    

В советский период работали колхозы "Красная Волга" и"Волга" .   

В 1956 году, в связи с созданием Куйбышевского водохранилища, село перенесено на новое место.

Население
Население составляло: на 1900 г. в дер. Мордовской Бектяшке (при ключе Метелей, в 2 вер.; н. м) в 108 двор. 338 м. и 332 ж.;  62 человека в 2002 году (мордва 79%), 27 по переписи 2010 года.

Местная мордва относится к мокшанам.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903

Населённые пункты Сенгилеевского района